Een persoon:
Attila de Hun, de koning der Hunnen
Attila Elek, een Hongaarse kunstschaatser]
Attila József, een Hongaars dichter van de 20e eeuw
Attila Juhos, een Hongaars voetbalscheidsrechter
Attila Pinte, een Slowaaks voetballer
Attila Zubor, een Hongaarse zwemmer
Attila (voornaam), een jongensnaam

Een muziekstuk:
Attila (opera), een opera van Giuseppe Verdi

Een muziekband:
Attila (rockband), een Amerikaans rockduo met Billy Joel (actief 1969–1970)
Attila (heavymetalband), een Amerikaanse heavymetalband uit New York (actief 1983–1986)
Attila (metalcoreband), een Amerikaanse metalcoreband uit Atlanta (opgericht in 2005)

Een vereniging:
AV Attila, een Tilburgse atletiekvereniging
ESKV Attila, de studentenkorfbalvereniging in Eindhoven

 Attila (geslacht), een vogelgeslacht
 Mount Conner, een andere naam voor deze berg
 Attila (film), een film uit 1954
 Attila (kleding), een soort uniformjas die door huzaren gedragen werd
 Attila (strip), Belgische stripreeks